Климович Андрій Васильович (* 1988) — білоруський футболіст, воротар російського клубу «Кубань» (Краснодар) та національної збірної Білорусі.
 Климович Галина Іванівна (* 1960) — старший слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури України (2003—2010).
 Климович Дмитро Ромуальдович (* 1984) — білоруський футболіст, захисник клубу «Арсенал» (Дзержинськ).
 Климович Леонід Валентинович (* 1962) — білоруський філолог, педагог, телеведучий, гравець «Що? Де? Коли?».
 Мечислав Климович (1919—2008) — польський філолог, ректор Вроцлавського університету
 Климович Микола Іванович — директор Овруцької малої академії народних мистецтв та ремесел, народний художник України.
 Климович Петро Титович (1855—1920) — адвокат, учасник громадівського руху, управляючий міністерством фінансів УНР.
 Хав'єр Климович (* 1977) — аргентинський та еквадорський футболіст.

Примітки 

Українські прізвища